Söderholm är ett efternamn som bland annat bärs av:
Adèle Söderholm – en svensk skådespelare.
Anders Söderholm – en svensk professor och universitetskansler.
Anna-Greta Söderholm – en svensk sopran.
David Söderholm – en svensk målare, tecknare och grafiker.
Fredrika Söderholm – en svensk litograf.
Karin Söderholm-Strömberg – en svensk psykiater.
Karl Söderholm – en finländsk jurist och politiker.
Karl-Johan Söderholm – en svensk tandläkare och professor.
Kerstin Söderholm – en finlandssvensk författare.
Margit Söderholm – en svensk författare.
Martin Alexius Söderholm – en svensk präst.
Max Söderholm – en finländsk-svensk konsthantverkare, målare och arkitekt.
Nils Ludvig Söderholm – en svensk teckningslärare, tecknare och litograf.
Ola Söderholm – en svensk ståuppkomiker och journalist.
Olle Söderholm – en finländsk vissångare och författare.
Oscar Söderholm – en svensk skådespelare, fotograf och regissör.
Seth Söderholm – en svensk målare och grafiker.
Sven Söderholm – en svensk arkitekt.
Toni Söderholm – en finlandssvensk ishockeyspelare.
Valdemar Söderholm – en svensk tonsättare, musikteoretiker och kyrkomusiker.
Walter Söderholm – en svensk målare.

Se även
Söderholm